Crazy Climber («Отвязный скалолаз») — аркадный автомат, выпущенный Nihon Bussan Co. Ltd в 1980 году. Эта игра также была выпущена фирмой Atari в 1982 году для игровой приставки Atari 2600, среди других четырёх игр выпущенных специально для Atari Fan Club.

Описание 
В игре Crazy Climber игрок играет роль каскадёра, который пытается взобраться на
вершину четырёх небоскрёбов. Ему мешают различные препятствия и опасности, которые включают:

 Открывающиеся и закрывающиеся окна (самая часто встречающаяся опасность).
 Плешивые обитатели небоскреба (Mad Doctor), которые швыряются цветочными горшками, бутылками с водой и корзинами с фруктами, пытаясь сбить героя со здания (с помощью больших объектов, которые швыряют более агрессивные Mad Doctor на верхних уровнях).
 Гигантский кондор, который сбрасывает яйца и экскременты нацеленные на верхолаза (два одновременно на начальных уровнях и шесть или восемь на более поздних).
 Гигантская обезьяна (выглядящая как Кинг-Конг), чей удар может оказаться смертельным (обезьяна становится более агрессивной на поздних уровнях).
 Падающие стальные брусы и железные гантели (на поздних уровнях их число увеличивается).
 Провода под напряжением (которые разбрасывают искры).
 Падающие надписи «Crazy Climber».

Некоторые из этих опасностей встречаются на всех уровнях игры; другие появляются только на поздних уровнях. Если верхолаз попадает в любую из этих неприятностей, его место занимает другой, начиная игру на том же самом месте где упал предыдущий; при этом главная последняя опасность пропадает.

Единственный союзник верхолаза это красный «Lucky Balloon»; если его удастся схватить, в дополнение к тому что игрок получит бонус очков, верхолаза перемещает вверх на 10 этажей к безопасному окну.

Если верхолаз добирается до вершины небоскрёба и сумеет повиснуть на полозе ожидающего вертолёта, он получает бонус очков и перемещается на другой небоскрёб, на котором больше опасностей, чем на предыдущем.

Если игрок проходит все четыре небоскреба, его перемещают назад на первый и игра продолжается в усложнённом варианте.

Озвучивание игры включает Baby Elephant Walk, The Pink Panther Theme и The Entertainer. Некоторые мелодии проигрываются чтобы предвещать опасности, другие служат в качестве «победной» музыки.

Crazy Climber одна из немногих видеоигр в которых используются два джойстика и не используются кнопки.

Продолжения 
В 1988 году для аркадных автоматов было выпущено продолжение Crazy Climber 2.

Ссылки 
 

Компьютерные игры 1982 года
Игры для аркадных автоматов
Игры для NES
Платформеры
Игры для Atari 2600
Игры для Sharp MZ
Игры для NEC PC-8001